Eilhard Wiedemann kan syfta på:

* Eilhard Wiedemann (1852–1928), tysk fysiker
 Eilhard Wiedemann (1891–1950), tysk skogsvetare